

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List .
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

Виды

Примечания 

Персея
Персея